Се́верная Ирла́ндия (, , ) — автономия, административно-политическая часть Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, расположенная в северо-восточной части острова Ирландия и занимающая 13 843 км2, что составляет примерно 16,5 % его общей площади. Столица и крупнейший город — Белфаст.

Северная Ирландия была создана в 1921 году, когда Ирландия была разделена в соответствии с Актом о правительстве Ирландии 1920 года, в результате чего было создано автономное правительство для шести северо-восточных графств. Как и предполагалось, в Северной Ирландии было большинство юнионистов, которые хотели остаться в Соединённом Королевстве; они, как правило, были протестантскими потомками колонистов из Великобритании. Между тем, большинство в Южной Ирландии (которая стала Ирландским Свободным государством в 1922 году) и значительное меньшинство в Северной Ирландии составляли ирландские националисты и католики, которые хотели единой независимой Ирландии. Сегодня первые обычно считают себя британцами, а вторые — ирландцами.

Северную Ирландию не следует путать с Ольстером: Ольстер — это историческая провинция Ирландии, состоящая из 9 графств; Северная Ирландия же — это административно-территориальная единица Соединённого Королевства, включающая в себя только 6 из 9 графств Ольстера.

География 
В центральной части Северной Ирландии расположено озеро Лох-Ней, крупнейшее в Соединённом Королевстве (388 км²). Вторая по величине система озёр — Верхнее и Нижнее Лох-Эрн на юго-западе Северной Ирландии. Между этими озёрами находится равнинная часть Северной Ирландии, а северо-восток, юго-восток и запад её территории занимают горы. Наивысшая точка Северной Ирландии — Слив-Донард в горах Морн (высота составляет 848 м).

Государственное устройство 
В соответствии с до сих пор действующим Актом Короны Ирландии 1542 года, утвержденным старым Парламентом Ирландии, английские монархи в силу личной унии занимают пост главы государства в Северной Ирландии. После образования независимой Республики Ирландия в 1948 году, Северная Ирландия приобрела статус доминиона в соответствии с Актом об Ирландии 1949 года. При этом Северная Ирландия — единственная часть Великобритании, которая конституционно, в соответствии с Белфастским соглашением 1998 года (отменившим ранее действовавшее Англо-Ирландское соглашение 1922 года), имеет право на сецессию путем общенародного референдума. Данное соглашение также установило консоциональную форму правления страной, при которой предусматривается обязательное политическое равновесие при распределении политических сил и назначении на государственные посты в законодательных и исполнительных органах власти. Форма исполнительной власти представлена диархией, где Первый министр и министр его замещающий обладают равным статусом.

Законодательный орган — Ассамблея Северной Ирландии (Tionól Thuaisceart Éireann), состоящее из 108 членов Законодательного Собрания, избираемых населением Северной Ирландии, избирают из своего состава Спикера Собрания Северной Ирландии, Первого заместителя спикера Собрания Северной Ирландии и Второго заместителя спикера Собрания Северной Ирландии.

Исполнительный орган — Исполнительный Комитет Северной Ирландии (Feidhmeannas Thuaisceart Éireann), состоящий из Первого министра Северной Ирландии (Céad-Aire Thuaisceart Éireann) и равного ему по рангу Заместителя Первого министра Северной Ирландии (leas-Chéad-Aire Thuaisceart Éireann), а также 11 министров.

В рамках Британско-Ирландской межправительственной конференции, основанной в соответствии с Белфастским соглашением 1998 года, предусматривается обязательное совместное разрешение всех вопросов, не относящихся к компетенции законодательной Ассамблеи Северной Ирландии (включая, например, вопросы правопорядка и устройства правоохранительных органов). Таким образом, Конференция является, по сути, международной межправительственной , обеспечивающей негласный квази-кондоминиум Республики Ирландия и Соединенного королевства над Северной Ирландией.

Административное деление 
Административно Северная Ирландия разделена на 6 графств и 26 районов. Остров Ирландия считается разделённым на четыре исторических области — Ольстер, Манстер, Лейнстер и Коннахт. Шесть графств Ольстера входят в состав Северной Ирландии. Три графства Ольстера — Донегал, Каван и Монахан — входят в состав Ирландской Республики.

Графства 

Антрим (Antrim, Aontroim), Арма (Armagh, Ard Mhacha), Даун (Down, An Dún), Лондондерри (Londonderry, Doire Cholm Cille) или Дерри (Derry, Doire), Тирон (Tyrone, Tír Eoghain), Фермана (Fermanagh, Fear Manach).

Районы 

# Белфаст (Belfast)
 Антрим-энд-Ньютаунабби (Antrim and Newtownabbey)
 Лисберн-энд-Каслрей (Lisburn and Castlereagh)
 Ньюри, Морн-энд-Даун (Newry, Mourne and Down)
 Арма, Банбридж-энд-Крейгавон (Armagh, Banbridge and Craigavon)
 Мид-энд-Ист-Антрим (Mid and East Antrim)
 Козуэй-Кост-энд-Гленс (Causeway Coast and Glens)
 Мид-Алстер (Mid-Ulster)
 Дерри-энд-Страбан (Derry and Strabane)
 Фермана-энд-Ома (Fermanagh and Omagh)

См.также
 Ольстер
 Республика Ирландия
 Северная Ирландия

Население 
Этнический состав населения Северной Ирландии неоднороден: здесь живёт около 500 тыс. коренных жителей острова Ирландия — ирландцев-католиков и примерно 1 млн англо-ирландцев и шотландо-ирландцев.

Большинство — протестанты, которые являются британцами по культуре и традициям. Они преданы идее сохранения конституционных связей с британской короной (смотри также статьи протестанты Ольстера, ольстерцы). По переписи 2021 года 16,3 % англикане, 11,3% пресвитериане, 2,3% методисты.

Остальное население Северной Ирландии является католическим и ирландским по культуре и истории. Данная часть населения выступает за союз с Ирландской Республикой. По переписи 2021 года их насчитывалось 45,7%.

Восточные области Северной Ирландии были заняты переселенцами из Шотландии — пресвитерианами (шотландцы Ольстера), центральные и северные провинции заселили англичане, принадлежавшие к Англиканской церкви, в крайних западных и пограничных с Ирландией районах жило коренное население — ирландцы, католики по своему вероисповеданию.

Таким образом, в Северной Ирландии исторически сложились три группы населения, различавшиеся между собой по религии и культуре; данные группы населения весьма настороженно относятся друг к другу.

По данным социологического опроса 2001 о принадлежности к религии, 53 % жителей Северной Ирландии отнесли себя к протестантам, 44 % — к католикам, и 3 % населения — атеисты или придерживаются иной религии.
Стоит отметить то, что представители протестантской религии гораздо старше представителей католиков. Если рассматривать возрастную группу от 65 лет, протестантов в ней будет 17 % населения, а католиков — 10 %. Что касается молодежи, то в группе до 16 лет 27 % составляют католики и только 20 % — протестанты.

Образование в Северной Ирландии 
До образования такого региона как Северная Ирландия в 1922 году на территории графств действовала система национального школьного образования, распространявшаяся на всю территорию Ирландии. Отличительной чертой данной системы являлось обеспечение базовым школьным образованием всех жителей региона: в равной степени католиков и протестантов. Обучение должно было проводиться в объединённых школах. Такая система, являясь безусловно наиболее рациональной для данного состава общества, на практике же имела ощутимые проблемы — представители основных религиозных течений, то есть католики и протестанты, препятствовали её осуществлению, что впоследствии привело к тому, что на большинстве территории Ирландии стали преобладать школы с раздельным обучением, основывающемся на конфессиональной принадлежности. После разделения острова стали предприниматься существенные попытки урегулировать существующую систему с целью обеспечения совместного обучения протестантов и католиков, но постоянная напряжённость и противостояние среди населения вело к ещё большему усилению влияния духовенства на образование, которое только закрепило и утвердило разделение в образовательном процессе. И даже правительственный Акт об образовании 1947 года, менявший учебные планы и систему финансирования, не внёс существенных изменений в сложившуюся ситуацию.

В 1981 году в Белфасте была открыта первая интегрированная школа в Северной Ирландии, с неё началось распространение интегрированных школ по всему региону. Рост интегрированного сектора в регионе стал одним из самых существенных образовательных событий 1980-х годов, но так как этот процесс не встречал ощутимой поддержки со стороны правительства, партий и тем более со стороны церкви, которые, даже наоборот, всячески препятствовали их образованию, такого рода школы сталкивались с существенными финансовыми проблемами. В результате для помощи в основании и обеспечении функционирования новых школ были созданы такие организации как: BELTIE ( — Белфастский фонд интегрированного образования) и NICIE ( — Совет Северной Ирландии по интегрированному образованию); в 2008 году Североирландской ассамблеей был принят законопроект, который на первый план выдвигал решение проблемы интегрированного образования, проблем управления образовательным сектором и финансированием образования в рамках стратегии развития образования на 2008—2018 годы. В общей сложности, планировалось инвестировать в образование за это время около 714,5 миллионов фунтов стерлингов. К числу таких мер можно отнести такие как: обеспечение и развитие сферы интегрированного образования путём поддержки интегрированных школ, обеспечение их доступности, содействие созданию интегрированных родительских комитетов. Отдельные меры предусматривались в рамках изменения учебного плана. Сюда можно отнести образование школьных курсов, изучающих религию и основные традиции всех проживающих этно-религиозных групп, а также оговаривается изучение истории и литературы, избегая пристрастности в их изложении.

Доступ к образованию 
Что касается доступа к образованию, исследования отражают ситуацию, в которой, несмотря на более высокую пропорцию детей-католиков, католических школ меньше, чем протестантских. В результате этого приблизительно 8 % католиков вынуждены посещать протестантские средние школы. Такая диспропорция может являться одной из предпосылок к тому, что гораздо большее количество учеников — протестантов продолжают обучение в университетах и имеют более высокую квалификацию. Такие особенности влекут за собой процесс формирования общественных классов в соответствии с религиозной принадлежностью. Так, простыми рабочими являются 46 % — католики, 54 % — протестанты. В ряду более квалифицированных специалистов: 72 % протестантов и 28 % католиков.
В настоящее время из общего числа школьников в 321 830 человек, 163 371 являются католиками и 121 239 протестантами. Что касается интегрированных школ, то в настоящее время среди примерно 400 школ Северной Ирландии существует только 61 интегрированная средняя школа.

Существенным доказательством в защиту интегрированных школ можно назвать результаты опроса, проводимого среди населения Северной Ирландии в 2008 году, в котором 84 % опрошенных высказались за то, что интегрированное образование важно для процесса примирения в регионе.

Религия 
Религиозное противостояние начало складываться ещё с XII века, когда впервые норманны появились в Ирландии и впоследствии основали колонию Пейл. Постепенно, к концу XVI века, английское господство было установлено на всей территории Ирландии. Реформация и конфискация монастырских земель в конце 30-х годов XVI века сопровождались также конфискацией земель ирландцев и передачей их английским колонистам. В это время религиозные гонения вызывали новые и новые восстания по всей Ирландии. В XVII веке уже официально было закреплено религиозное господство: Вильгельм Оранский провозгласил протестантизм государственной религией. В результате всех нововведений католики были лишены права на покупку и аренду земель, права на образование детей и были вынуждены платить огромные налоги на содержание англиканской церкви. В столь острой религиозной ситуации католики стали объединяться для отстаивания своих прав. Например, в 1775 году была основана «католическая лига», позднее, уже в 1823 году, была создана «католическая ассоциация», целью которой также являлась эмансипация католиков. «Ассоциация» добилась подписания в 1829 году Акта об эмансипации католиков, позволившего католикам занимать государственные должности.
В конце XX века в связи с обострением ситуации и введением в 1972 году прямого правления в регионе правительство попыталось предпринять ряд мер для улучшения межрелигиозных отношений. В частности, в 1973 году был издан Акт правительства, в котором оговаривались меры по борьбе с расовой и религиозной дискриминацией в различных сферах жизни населения: в образовании, при приеме на работу, при исполнении представительских функций. Акт предусматривал образование Постоянной Консультативной Комиссии по правам человека, Трибунала для решения гражданских жалоб, рассматривающий возможные случаи дискриминации, а также учреждения ряда отдельных должностей для обеспечения равного положения протестантов и католиков в регионе.

Данные социологического исследования, проведенного среди протестантов и католиков в 1996 году, по вопросу принадлежности региона Северной Ирландии к Великобритании или к Ирландии показали, что 90 % протестантов желали оставаться в составе Великобритании, в то время как только 6 % высказались за объединение с Республикой Ирландия. Что касается католического населения, только 24 % были за сохранение региона в составе Соединённого Королевства, а 60 % желали присоединения к Ирландии. Стоит отметить также высокую степень определённости в отношении этого вопроса, так как процент ответивших «не знаю» на данный вопрос среди протестантов был равен 1 %, среди католиков — 7 %.
По данным социологического опроса 2007 о принадлежности к религии, 53 % жителей Северной Ирландии отнесли себя к протестантам, 44 % — к католикам, а 3 % населения атеисты или придерживаются иной религии.

Языки 
Белфастскими соглашениями 1998 года, помимо английского, официальными языками региона были признаны ирландский и ольстерско-шотландский языки. В 1999 году было создано два агентства по поддержке ирландского и ольстерско-шотландского языков, в рамках которых производилась помощь в изучении данных языков в школах и факультативных языковых центрах. В 2003 году Британское и Ирландское правительства совместно выразили свою приверженность принципам, установленным Актом о Северной Ирландии 1998 года, и заявили о создании правительственных учреждений, направленных на осуществление данной программы. Был создан интегрированный дополнительный фонд финансирования, связанных с программой проектов. В рамках этого фонда было выделено 12 миллионов фунтов стерлингов на пять лет с целью обеспечения доступного обучения ирландскому языку. Также был создан орган по управлению такими проектами, который включал в себя представителей правительств двух государств, местных органов власти и муниципалитетов, что облегчало осуществление предусмотренных программ. Отдельным пунктом заявления правительств 2004 года стало признание британского и ирландского жестовых языков, что также было предусмотрено ещё Белфастскими соглашениями. Эти языки принадлежат к разным семьям (британской и французской, соответственно). В регионе Северной Ирландии на 2004 год проживало 3500 глухих, пользующихся британским жестовым языком и 1 500 человек — ирландским.

В области ольстерско-шотландского языка в 2006 году соглашением в Сент-Андрусе были предприняты аналогичные меры, как и в отношении ирландского языка. В частности, в 2006 году была создана Ольстерская Академия Шотландцев, функцией которой должно было стать сохранение культурного колорита и языка ольстерских шотландцев.
Для обеспечения массового использования ольстерско-ирландского и ольстерско-шотландского языков были задействованы также такие сферы как телевидение и радиовещание, посредством гарантирования программ на языках меньшинств.

Символы Северной Ирландии 
На государственных мероприятиях в Северной Ирландии часто исполняется гимн Соединённого Королевства God Save the King. На Играх Содружества и некоторых других спортивных состязаниях команда Северной Ирландии пользуется флагом Ольстера (несмотря на его неофициальный статус) и мелодией Londonderry Air (часто со словами Danny Boy), также неофициальной, в качестве национального гимна. Сборная Северной Ирландии по футболу также использует флаг Ольстера, но в качестве гимна поёт God Save The Queen. Основные матчи Гэльской атлетической ассоциации открываются национальным гимном Ирландии  («Песнь солдата»), как и другие общеирландские спортивные организации.

Флаг 

С 1953 по 1972 год правительством и правительственными организациями Северной Ирландии использовался специальный флаг, известный как «Ольстерское знамя». Он состоял из георгиевского креста, внутри которого были расположены белая шестиконечная звезда и красная кисть руки (символ древнего Ольстера). Сверху над звездой находилась корона.

Неофициально жители Северной Ирландии вывешивают на праздники тот флаг, который соответствует их политическим пристрастиям: флаг Великобритании, Северной Ирландии или Ирландской Республики. Первые два используются юнионистами — сторонниками союза с Великобританией, последний — националистами, особенно на спортивных мероприятиях. Военизированные формирования с обеих сторон имеют собственные флаги.

Герб 

В 1923 году главный герольд Ольстера Невилл Родвелл Уилкинсон создал эскизы государственной печати и флага Северной Ирландии. В январе 1924 года в Лондоне он провёл обсуждение облика будущего герба с представителями правительства Северной Ирландии. Окончательный облик герба был определён представителем Уилкинсона, Томасом Садлером в апреле 1924 года, он повторял облик созданного годом ранее флага. Герб получил одобрение кабинета Северной Ирландии. Королевский указ, подписанный Георгом V и утверждённый в Министерстве внутренних дел, был подписан 2 августа 1924 года. Герб был зарегистрирован в Регистре гербов в Дублине. С 1972 года данный герб не является официальным.

История Северной Ирландии

Культура Северной Ирландии

См. также 
 Полиция Северной Ирландии
 Ольстерский национализм

Примечания

Ссылки 

 Конфликт в Северной Ирландии
 Парламент, правительство и судебная система Северной Ирландии на Политическом атласе.

 
Страны в составе Великобритании